DCU peut faire référence à :
  ;
 Democratici Cristiani Uniti, un parti politique italien ;
 Dublin City University, une université irlandaise ;
 diagramme des cas d'utilisation, un modèle de diagrammes utilisés en développement logiciel pour représenter les cas d'utilisation ; ;
 D.C. United, un club de football basé à Washington DC ;
 DC Universe (en français Univers DC), le monde imaginaire des séries de comics publiées par DC Comics.

Code IATA des aéroports